Чемпионат Великобритании по снукеру 1987 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 29 ноября 1987 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стив Дэвис, выигравший в финале у Джимми Уайта со счётом 16:14. Для Дэвиса это была четвёртая победа подряд на этом турнире. 

Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 17 ноября.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 70 000
 Общий призовой фонд: £ 350 000

Высший брейк 

 147 — Вилли Торн (1/16 финала)

Результаты

Предварительные раунды 

1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Стив Дэвис 9:6 Питер Франсиско  
 Алекс Хиггинс 9:6 Дэвид Тейлор  
 Джон Пэррот 9:6 Джим Вич  
 Тони Ноулз 9:8 Кирк Стивенс  
 Дин О'Кейн 9:7 Деннис Тейлор  
 Вилли Торн 9:4 Томми Мёрфи  
 Джон Кэмпбелл 9:8 Мартин Смит  
 Клифф Торбурн 9:6 Джон Вирго  
 Дэнни Фаулер 9:4 Грэм Майлс  
 Майк Халлетт 9:5 Тони Мео  
 Тони Чеппел 9:6 Стив Лонгуорт  
 Джо Джонсон 9:6 Барри Уэст  
 Терри Гриффитс 9:5 Рэй Эдмондс  
 Сильвиньо Франсиско 9:1 Клифф Уилсон  
 Дэвид Ро 9:5 Вик Харрис  
 Джимми Уайт 9:4 Юджин Хьюз

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1987 год в снукере